Една има више значења:
 Една (Калифорнија)
 Една (Тексас)
 Една (Канзас)